Llista d'asteroides del 207001 al 208000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|207001-207100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|207101-207200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|207201-207300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|207301-207400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|207401-207500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|207501-207600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|207601-207700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|207701-207800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|207801-207900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|207901-208000 [ modifica]

|-
|}